Il singolare degli Internazionali d'Italia 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Il campione uscente era Yannick Noah, ma è stato eliminato in semifinale da Ivan Lendl. Il cecoslovacco ha poi vinto il torneo battendo in finale Emilio Sánchez per 7-5, 4-6, 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Mats Wilander (semifinale)
 Boris Becker (quarti di finale)
 Yannick Noah (semifinale)
 Joakim Nyström (terzo turno)
 Andrés Gómez (primo turno)
 Henri Leconte (quarti di finale)
 Martín Jaite (primo turno)

 Miloslav Mečíř (terzo turno)
 Jimmy Arias (primo turno)
 Heinz Günthardt (secondo turno)
 Aaron Krickstein (terzo turno)
 Kent Carlsson (terzo turno)
 Slobodan Živojinović (primo turno)
 Guy Forget (primo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1986